Gilbert Brulé (né le  à Edmonton dans l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il joue son hockey junior dans la Ligue de hockey de l'Ouest avec les Giants de Vancouver, desquels il est repêché par les Blue Jackets de Columbus de la Ligue nationale de hockey sixième au total lors du repêchage 2005. Il commence la saison 2005-2006 avec les Blue Jackets, mais il est renvoyé pour parfaire son développement en LHOu ; il se rend au tournoi de la Coupe Memorial avec les Giants. De 2006 à 2008, il joue aux Blue Jackets de Columbus en Ligue nationale de hockey. Le , il est échangé aux Oilers d'Edmonton en retour de Raffi Torres.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2002-2003 || Millionaires de Quesnel || LHCB || 48 || 32 || 25 || 57 || 71 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2002-2003 || Giants de Vancouver || LHOu || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|2003-2004 || Giants de Vancouver || LHOu || 67 || 25 || 35 || 60 || 100 || 11 || 4 || 5 || 9 || 10
|-
|2004-2005 || Giants de Vancouver || LHOu || 70 || 39 || 48 || 87 || 169 || 6 || 1 || 3 || 4 || 8
|-
|2005-2006 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 7 || 2 || 2 || 4 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2005-2006 || Giants de Vancouver || LHOu || 27 || 23 || 15 || 38 || 40 || 18 || 16 || 14 || 30 || 44
|-
|2005-2006 || Giants de Vancouver || C. Memorial || -|| -|| -|| -|| -|| 5 || 6 || 6 || 12 || 18
|-
|2006-2007 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 78 || 9 || 10 || 19 || 28 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 61 || 1 || 8 || 9 || 24 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008  || Crunch de Syracuse || LAH || 16 || 5 || 5 || 10 || 44 || 13|| 2|| 3|| 5|| 16
|-
|2008-2009 || Falcons de Springfield || LAH || 39 || 13 || 11 || 24 || 58 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009 || Oilers d'Edmonton || LNH || 11 || 2 || 1 || 3 || 12 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010 || Oilers d'Edmonton || LNH || 65 ||17 ||20 ||37 ||38 || - || - || -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Oilers d'Edmonton || LNH || 41||7 ||2 ||9 ||41 || - || - || -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 39 || 13 || 11 || 24 || 58 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Coyotes de Phoenix || LNH || 33 ||5 ||9 ||14 ||11 || 12|| 2 || 1 ||3|| 0
|-
| 2012-2013|| ZSC Lions || LNA|| 14|| 0|| 6|| 6|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Pirates de Portland || LAH || 11 || 7 || 5 || 12 || 4|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2013-2014|| Coyotes de Phoenix || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2014-2015 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 44|| 10|| 5|| 15|| 49|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| KHL Medveščak Zagreb || KHL || 54|| 13|| 11|| 24|| 94|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| KHL Medveščak Zagreb || KHL || 16 || 6 || 4 || 10 || 53 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 37 || 12 || 20 || 32 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 6 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || HC Red Star Kunlun || KHL || 47 ||17 || 18 || 35 || 48 || - || - || - || - || - 
|-
| 2018-2019|| Sibir Novossibirsk || KHL || 30|| 7|| 15 || 22|| 14|| - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || HC Red Star Kunlun || KHL || 44 || 7|| 12 || 19|| 45|| - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || TH Unia Oświęcim || PHL || 7 || 2 || 0 || 2 || 4 || 6 || 3 || 2 || 5 || 2

| 299 || 43 || 52 || 95 || 156 || 12 || 2 || 1 || 3 || 0

Au niveau international 

|-
| 2018 || align=left| || align=left|Jeux olympiques || 5 || 2 || 1 || 3 || 25 || align=left| Médaille de bronze

Références 

Naissance à Edmonton
Naissance en janvier 1987
Joueur international canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Giants de Vancouver
Champion de la Coupe Memorial
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Blue Jackets de Columbus
Gagnant du trophée Ed Chynoweth
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur des Pirates de Portland
Joueur du ZSC Lions
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du HC Red Star Kunlun
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé de bronze olympique canadien
Joueur du Sibir Novossibirsk